Michał Piotrowski (poeta) – autor książki „Dirty Danzig”
 Michał Piotrowski (tancerz) – tancerz irlandzki
 Michał Piotrowski (hokeista) – polski hokeista
 Michał Piotrowski (generał polski)
 Michał Piotrowski (fotograf)